Das Dreiband Challenge World Masters 2018/1 (kurz: 3CC Masters) ist eine 2018 neue eingeführte Dreiband-Turnierserie in der Disziplin des Karambolagebillards und findet erstmals vom 12. bis zum 15 Juli in Seoul in Südkorea statt. Das Turnier wird von der UMB und Kozoom ausgerichtet. Durch das hohe Preisgeld von 220.000 US$ ist es die bist dato höchstdotierte Turnierserie in der Geschichte der UMB.

Geschichte 
Die Turnierserie startet allerdings mit großen Problemen. Der koreanische Billardverband (KBF) hat einen Zwist mit der UMB. Der KBF ist mit den Richtlinien der UMB für Turniere in Korea nicht einverstanden. Da die UMB einen Vertrag mit Kozoom abgeschlossen hat, was zu erheblich höheren Preisgeldern bei UMB Turnieren ermöglicht, sträubt dich der KBF diese Richtlinien einzuhalten. Der KBF möchte Turniere in Korea selbst vermarkten. Somit setzte der KBF zum gleichen Termin ein Parallelturnier in Korea an, bei dem die besten koreanischen Dreibandspieler spielen müssen. Damit fehlen mit Kim Haeng-jik, Cho Jae-ho und Kang Dong-koong die Nummer 4,7 und 22 der Weltrangliste.

Preisgeld

Turniermodus 
Das Turnier startet mit Neuerungen im Dreibandbillard. Jedes Match wird auf 20 Aufnahmen gespielt, die Stoßzeit beträgt 30 Sekunden bei vier möglichen Time-outs. Die Startpositionen der Bälle werden durch einen Computer ermittelt. Entwickelt wurde das System von MyWebSport. Spieler A startet die ersten 10 Aufnahmen und Spieler B muss mit den gleichen Startpositionen beginnen. Jeder Spieler muss versuchen mit der Position so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Die nächsten 10 Aufnahmen beginnt Spieler B. Es wird in acht Dreiergruppen gespielt. Die beiden Gruppenbesten erreichen das Achtelfinale. In der KO-Runde werden auch 20 Aufnahmen gespielt. Bei einem Unentschieden wird eine Verlängerung gespielt. Beide Spieler starten mit dem klassischen Anfangsball. Ist eine Partie bereits entschieden, so muss Spieler 2 nicht mehr die letzte Position spielen. Für die Setzliste im Achtelfinale zählt der bisher erzielte GD. Das Teilnehmerfeld setzt sich aus den besten 20 Plätzen der Weltrangliste nach dem Weltcupturnier in Ho-Chi-Minh-Stadt und vier Wildcards zusammen. Neu ist auch das die Billards mit grauen Tüchern bezogen werden.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
20 Plätze nach Weltrangliste
  Frédéric Caudron
  Eddy Merckx
  Marco Zanetti
  Daniel Sánchez
  Torbjörn Blomdahl
  Murat Naci Çoklu
  Dick Jaspers
  Trần Quyết Chiến
  Sameh Sidhom
  Heo Jung-han
  Choi Sung-won
  Nguyễn Quốc Nguyện
  Nikos Polychronopoulos
  Eddy Leppens
  Jérémy Bury
  Mã Minh Cẩm
  Ngô Đinh Nai
  Tayfun Taşdemir
  David Martinez
  Semih Saygıner

Wildcardspieler
  Roland Forthomme
  Cho Chi-Yeon
  Choi Wan-young
  Yusuke Mori
Quelle:

Qualifikationsrunde 
Die beiden Gruppenersten kommen in die Endrunde der besten 16.

Finalrunde 
Die Zeitangaben beziehen sich auf Seoul Ortszeit (MESZ +7).

Abschlusstabelle

Weblinks 

 3CC Masters Offizielle Turnierseite
 3CC Masters in Seoul - spektakuläre Action auf grauem Tuch!

Einzelnachweise 

2018 1
Karambolageveranstaltung 2018
Billardturnier in Seoul